Bulgária
Cernik falu Dulovo községben Szilisztra megyében

 Horvátország
Cernik, Csernek község horvát neve Bród-Szávamente megyében
Cernik falu Čavle községben, Tengermellék-Hegyvidék megyében 
Cernik falu Zsumberk községben, Zágráb megyében